Рамбо́ (, ) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Рамбо, Альфред Никола (1842—1905) — французский историк, педагог и государственный деятель.
 Рамбо, Джеймс (род. 1947) — американский учёный в области информатики и объектной методологии.
 Рамбо, Жозе Рикардо (род. 1971) — бразильско-гонконгский футболист и тренер.
 Рамбо, Жордан (род. 1998) — французский футболист, нападающий.
 Рамбо, Патрик (род. 1946) — французский писатель.

Псевдоним 
 Рамбо Амадеус (наст. имя Антоние Пушич; род. 1963) — сербский джаз-музыкант.

Топоним 
 Рамбо — коммуна в департаменте Верхние Альпы, Франция.

См. также